Perequazione in campo giuridico e amministrativo è un termine utilizzato col significato di "rendere uguale una cosa fra più persone".
Perequazione automatica delle pensioni nel campo della previdenza sociale o previdenza di primo pilastro è un meccanismo per la rivalutazione degli importi delle pensioni.
Perequazione in statistica è un metodo di calcolo della media mobile.
La perequazione tariffaria della distribuzione del gas naturale è stata introdotta dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) allo scopo di equilibrare i maggiori ricavi conseguiti o i minori costi sostenuti dalle imprese di distribuzione, per la fornitura di specifici servizi, a seguito dell'introduzione di un'unica tariffa a livello nazionale.